Attias est un patronyme juif d'Afrique du Nord porté notamment par:
 Cécilia Attias (* 1957), une personnalité française
 (Maria) Emilia Attias (* 1987, Belgrano), une actrice argentine d'origine marocaine
 Jean-Christophe Attias (* 1958), est un universitaire et intellectuel français
 Kader Attias, un artiste plasticien belge
 Richard Attias (* 1959), un homme d'affaires marocain

Étymologie 
 De l'arabe (`aTiya) signifiant « cadeau, don ».

Notes

Voir aussi 
 Atias
 Attiyah (Attyah)

Patronyme séfarade